Con cloruro di ferro ci si può riferire ai seguenti composti chimici:
 cloruro ferroso
 cloruro ferrico